est un cartoon Merrie Melodies réalisé par Tex Avery en 1937.

Synopsis

Fiche technique

Notes et références

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1937
Court métrage d'animation américain
Comédie américaine
Cartoon Merrie Melodies
Court métrage de Tex Avery
Film de Leon Schlesinger Studios
Film de Warner Bros